Рахме́тов — казахская фамилия.

Известные носители:
 Рахметов, Жумаш Рахметович (1919—1942) — советский офицер-танкист.
 Рахметов, Салават Кипаевич (род. 1967) — советский и российский спортсмен-скалолаз.
 Рахметов, Саттар Муканович (род. 1949) — советский и казахский юрист, доктор юридических наук, профессор.

См. также 
 Рахметов — один из самых значимых персонажей романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863)
 Ахметов